Heyken ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Heyken (1935–2008), deutscher Diplomat